Алексе́й По́стников:
 Постников, Алексей Владимирович (род. 1939) — советский и российский учёный, историк географии и картографии.
 Постников, Алексей Георгиевич (1921—1995) — российский математик, автор формулы Постникова.